

Persone 
 Alexandre Boucicaut – calciatore haitiano
 Aristide Boucicaut – imprenditore francese
 Jean I Le Meingre, detto Boucicaut o anche Boccicault – militare francese
 Jean II Le Meingre, detto Boucicaut  – militare, diplomatico, politico e cavaliere crociato francese

Trasporti 
 Boucicaut – stazione della Metropolitana di Parigi